Saif ibn Sultan ist der Name folgender Personen:

Saif ibn Sultan I. († 1711), Imam des Oman von 1692 bis 1711
Saif ibn Sultan II. († 1743), Imam des Oman von 1718 bis 1743

Siehe auch:
 Sultan ibn Saif